Austrosimulium är ett släkte av tvåvingar. Austrosimulium ingår i familjen knott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Knott
Austrosimulium